De Supercup van Kazachstan 2011, de vierde Supercup van Kazachstan, was een wedstrijd tussen landskampioen Tobıl FK Qostanay en bekerwinnaar Lokomotïv FK Astana.

2011
Kazachstan
Sport in Astana